Cameron Critchlow (né le  à Summerside, dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard au Canada) est un joueur de hockey sur glace canadien.

Carrière de joueur

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ ||52 ||4 ||7 ||11 ||37 ||11 ||0 ||0 ||0 ||7
|-
|2008-2009 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ ||64 ||6 ||17 ||23 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2009-2010 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ ||40 ||4 ||10 ||14 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Maineiacs de Lewiston || LHJMQ ||24 ||4 ||3 ||7 ||21 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2010-2011 || Maineiacs de Lewiston || LHJMQ ||65 ||15 ||19 ||34 ||62 ||15 ||2 ||3 ||5 ||19
|-
|2011-2012 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ ||68 ||21 ||29 ||50 ||74 ||16 ||12 ||7 ||19 ||27
|-
| 2012-2013 || Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick || SIC || 28 || 7 || 8 || 15 || 66 || 4||2 ||1 ||3 ||31
|-
| 2013-2014 || Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick || SIC || 28 || 9 || 11 || 20 || 16 || 4|| 1|| 0|| 1|| 14
|-
| 2014-2015 || Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick || SIC || 28 || 6 || 12 || 18 || 38 || 7|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
| 2015-2016 || Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick || SIC || 25 || 4 || 5 || 9 || 33 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick || U Sports || 23 || 3 || 7 || 10 || 14 || 6|| 0|| 1|| 1|| 20

Notes et références 

Naissance en décembre 1991
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maineiacs de Lewiston
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur des Mooseheads de Halifax
Joueur en activité de hockey sur glace